That Phanom bezeichnet: 

 Amphoe That Phanom, einen Landkreis in Thailand
 Wat Phra That Phanom, eine buddhistische Tempelanlage in Thailand.